PX peut faire référence à :
 PX, l'indice principal de la bourse de Prague ;
  ;
 Vespa PX, une gamme de scooter de la marque Vespa (modèles : Vespa PX 125, Vespa PX 150, et Vespa PX 200) ;
 Project PX est le nom sous lequel l'ENIAC est financé ;
 l'université Paris X, Paris Ouest Nanterre La Défense ;
 px est, en informatique, l’abréviation de pixel.
 PX pour Post Exchange: magasin hors taxes sur les bases militaires américaines, géré par l'Army and Air Force Exchange Service.
 Px, Périgueux le chef-lieu de la Dordogne.

Voir aussi 
 P10
 Chrisme